Баймаково — село в Бугурусланском районе Оренбургской области в составе Кирюшкинского сельсовета.

География 
Находится у южной окраины районного центра города Бугуруслан.

История
По местным преданиям село изначально было просто поселением казахского рода Баймака. Позже, на месте современного села образовалась одна широкая улица, южная часть, которой была заселена русскими, а северная – мокшанами. В советское время работали колхозы «Красноармеец» и им.Кирова, совхоз « Прогресс».

Население
Население составляло 617 человек в 2002 году (русские 58%), 623 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района